Карл-Хајнз Ербан () је новозеландски глумац, рођен 7. јуна 1972. године у Велингтону (Нови Зеланд).

Филмографија 

|-
| 1992. || || -{Chunuk Bair}- || -{Wellington Soldier}-
|-
| 1998. || || -{Heaven}- || -{Sweeper}-
|-
| 1998. || || -{Via Satellite}- || Пол
|-
| 2000. || || -{The Irrefutable Truth about Demons}- || Хари Балард
|-
| 2000. || || -{The Price of Milk}- || Роб
|-
| 2002. ||Брод духова || -{Ghost Ship}- ||Мандер
|-
| 2002. || Господар прстенова: Две куле || -{The Lord of the Rings: The Two Towers}- || Јомер 
|-
| 2003. || Господар прстенова: Повратак краља || -{The Lord of the Rings: The Return of the King}- || Јомер
|-
| 2004. || || -{The Chronicles of Riddick}- || Вејко 
|-
| 2004. || Борнова надмоћ || -{The Bourne Supremacy}- || Кирил
|-
| 2005. || || -{Doom}- || наредник Џон „Рипер“ Грим 
|-
| 2006. || || -{Out of the Blue}- || Ник Харви 
|-
| 2007. || || -{Pathfinder}- || Дух 
|-
| 2009. || Звездане стазе || -{Star Trek}- || др Ленард „Боунс“ Мекој
|-
| 2009. || || -{Black Water Transit}- || Ерл Пајк
|-
| 2010. || || -{And Soon the Darkness}- || Мајкл
|-
| 2010. || Ред || -{RED}- || Вилијам Купер 
|-
| 2011. || || -{Priest}- || Црни шешир 
|-
| 2013. || Звездане стазе: Према тами || -{Star Trek Into Darkness}- || др Ленард „Боунс“ Мекој
|-
| 2016. || Звездане стазе: Изван граница || -{Star Trek Beyond}- || др Ленард „Боунс“ Мекој
|-
| 2017. || Тор: Рагнарок || -{Thor: Ragnarok}- || Скурџ 
|-
| 2019. || Ратови звезда: Успон Скајвокера || -{Star Wars: The Rise of Skywalker}- || додатни гласови
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Новозеландски глумци
Глумци у трилогији Господара прстенова